twierdzenie Eulera o liczbach względnie pierwszych
 twierdzenie Eulera (geometria)
 twierdzenie Eulera o wielościanach
 twierdzenie Eulera (teoria grafów) → patrz graf eulerowski
Zobacz też:
 wzór Eulera
 wzór Eulera (teoria grafów)